Console (bouwkunde), een bouwkundig element
 Console (tafel), een soort tafeltje
 Toetsenbord (computer)
 Spelcomputer
 bij computers of bepaalde softwareapplicaties het centrale (beeld)station waarmee het systeem kan worden beheerd; zie Mainframe